GGK steht für:
 GGK (Werbeagentur), Schweizer Werbeagentur
 Goethe-Gymnasium Karlsruhe, deutsche Schule
 Goethe-Gymnasium Kassel, deutsche Schule
 Grup Gerak Khas, Spezialkommando des Malaysischen Heers

ggk steht für:
 Kungarakany (ISO-639-3-Code), eine der Macro-Gunwinyguan-Sprachen in der Unincorporated Top End Region, Northern Territory, Australien

Abkürzung